Борис Николаевич Крыжановский (; 12 февраля 1929 — 10 февраля 1991) — советский кинодраматург, кинорежиссёр, кинокритик. Член Союза кинематографистов УССР. Автор множества книг о истории кинематографа. Сценарист и режиссёр игровых и документальных фильмов.

Биография 
Родился в семье служащего. Учился в Киевском мединституте имени Богомольца. Окончил режиссёрский факультет Киевского государственного института театрального искусства (1952) и Высшие курсы при «Мосфильме» (1959).

Работал режиссёром в театрах Симферополя и Ворошиловграда (1952—1956), на киностудии им. А. Довженко (1959—1965).

Был женат на актрисе кино и театра, Раисе Ивановне Пироженко (умерла в 1993 году). В 1967 году у них родился сын — Крыжановский Иван Борисович (умер в 2011 году). Внук — Крыжановский Вениамин Иванович (род. 1991).

Последние годы жил в Киеве, занимался научной работой. Ушёл из жизни в 1991 году.

Фильмография 
 1957 — «Страницы рассказа» (короткометражный) (сценарист, режиссёр)
 1964 — «Повесть о Пташкине» (режиссёр)
 1967 — «Внимание, математика!»
 1968 — «Человек, который умел летать»
 1969 — «Человек, который умел творить чудеса» (с Е. Пружанским)
 1972 — «Сказание про Игорев поход» (с Ю. Новиковым)
 1973 — «Воспоминания и размышления» (телефильм)
 1973 — «Парасолька на охоте» (с Е. Пружанским)
 1976 — «Лесная песнь» (с А. Грачёвой)
 1976 — «Пять рассказов»
 1978 — «Наталья Ужвий» (телефильм)
 1980 — «Жизнь и сцена» (телефильм)
 1981 — «Каиновы слёзы» (с Ю. Новиковым)
 1982 — «Свадьба Свички» (с Т. Павленко)
 1983 — «Я — Довженко» (в соавторстве)
 1984 — «Взгляд» (с Е. Сивоконём)
 1986 — «На острие меча»
 1987 — «Песочные часы» (с Е. Пружанским)
 1990 — «Вокруг шахмат» (с Т. Павленко)

Библиография 
 1960 — «Режиссёр в кино» (в соавторстве)
 1966 — «Как родилось кино»
 1968 — «Чудеса без чудес»
 1968 — «Мальоване кіно Украіни» — К.
 1970 — «Великие художники кино»
 1970 — «Тайны белого экрана»
 1974 — «Интересный кинематограф»
 1974 — «Киноландия — страна чудес»
 1976 — «Мастера, фильмы, судьбы» (в соавторстве) — К.
 1976 — «Виктор Ивченко» (в соавторстве) — К.
 1978 — «Золотые страницы кино»
 1981 — «Украинские мультфильмы» — К., Укррекламфильм, 18 с., илл. тир. 25 000 экз.
 1981 — «Мистецтво мультиплікацii» — К.
 1984 — «Искусство мультипликации на Украине». Художник Р. Сахалтуев. — К., Укррекламфильм, 32 с., ил., тираж 15 000 экз.
 1987 — «Книга про кино»
 1990 — «Мастера мультипликационного кино» — М. ВТПО «Киноцентр», 61 стр., илл. (в соавторстве с Арнольд Буровс)

Призы и награды 
 1979 — Бронзовая медаль ВДНХ за «Пять рассказов».

Источники 
 «Кино и время». Вып. 3-й. Режиссёры советского художественного кино. М., 1963. — С. 149.
 «Справочник Союза кинематографистов СССР» 1981, 1985 гг.
 «Спілка кінематографістів України». — К., 1985. — С. 84
 «Митці України». — К., 1992. — С. ЗЗЗ.
 «Мистецтво України: Біографічний довідник». — К., 1997 — С. 335.

Ссылки 
 Б. Н. Крыжановский на сайте Аниматор.ру

Выпускники театрального института имени Карпенко-Карого
Персоналии:Киностудия имени А. Довженко